Viehbacher ist der Name von:

 Christopher A. Viehbacher (* 1960), deutsch-kanadischer Pharmamanager
 Friedrich Viehbacher (1933–1993), deutscher Politiker